Der KV Kortrijk (Koninklijke Voetbalclub Kortrijk, deutsch: „Königlicher Fußballklub Kortrijk“) ist ein belgischer Fußballverein aus Kortrijk. Der Verein entstand im Jahr 1971 durch eine Fusion der Klubs SC Courtraisien und Stade Kortrijk. Seit der Saison 2008/09 spielt die erste Mannschaft durchgängig in der ersten belgischen Liga. Bereits von 1976 bis 1979, von 1980 bis 1992 und wieder in der Saison 1998/1999 war das Team erstklassig.

Geschichte 
Der SC Courtraisien wurde bereits 1901 gegründet; von 1906 bis 1911 spielte er in der höchsten belgischen Spielklasse. Ab 1927 hieß der Verein Royal Courtrai Sports (nach Fusion mit dem FC Courtraisien), ab 1951 erhielt er offiziell den niederländischen Namen Koninklijke Kortrijk Sport.

Stade Kortrijk entstand 1923 aus den beiden Vereinen Eendracht Kortrijk und Patronaat Sint-Rochus.

Am 6. Mai 1971 wurde die Fusion der beiden Vereine vollzogen; als Klubfarben wurden die Stadtfarben Kortrijks ausgewählt, rot und weiß. Nur fünf Jahre später war der neue Verein aus der vierten Liga in die 1. Division aufgestiegen.

Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele im 9.399 Besucher fassenden Kortrijker Guldensporenstadion aus. Trainer ist Yves Vanderhaeghe.

Bekannte Spieler des KV Kortrijk waren Emile Mpenza und sein Bruder Mbo Mpenza, Hendrik Krüzen, Stefan Leleu, Aurelio Vidmar und Salou Ibrahim.

Seit dem letzten Aufstieg in die Erste Division Belgiens konnte sich Kortrijk bisher nicht für den Europacup qualifizieren. Nachdem er 19 Jahre Präsident war, trat Joseph Allijns am 26. Juni 2020 aus persönlichen Gründen zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Ronny Verhelst gewählt.

Ende Januar 2021 wurde Yves Vanderhaeghe als Trainer entlassen und Luka Elsner als sein Nachfolger mit einer Vertragslaufzeit bis zum Ende der Saison 2023/24 verpflichtet. Anfang Oktober 2021 gab er seine Tätigkeit für Kortrijk wieder auf und wechselte zum Ligakonkurrenten Standard Lüttich. Mitte Oktober 2021 wurde der Franzose Karim Belhocine als neuer Trainer verpflichtet.

Kader der Saison 2022/23 
Stand: 4. Januar 2023

Trainer 
Eine Übersicht der Trainer des Vereins.

Weblinks 

 Offizielle Vereinshomepage
 Inoffizielle Homepage

Einzelnachweise 

Fußballverein aus der Provinz Westflandern
Sport (Kortrijk)
Gegründet 1901
Organisation (Kortrijk)